Natalie Eilers (ur. 31 października 1998 w Calgary) – kanadyjska skoczkini narciarska. Medalistka mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
We wrześniu 2015 w Calgary Eilers zdobyła srebrny medal w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej w ramach mistrzostw Kanady, przegrywając jedynie z Taylor Henrich.

W lipcu 2015 zadebiutowała w oficjalnych zawodach międzynarodowych rozgrywanych przez Międzynarodową Federację Narciarską, dwukrotnie zajmując 25. pozycję w konkursach FIS Cup w Villach. We wrześniu tego samego roku po raz pierwszy stanęła na starcie zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego – w Oslo najpierw została zdyskwalifikowana, a następnie, w drugim konkursie, uplasowała się na 9. miejscu.

W lutym 2016 zadebiutowała w Pucharze Świata, dwukrotnie odpadając w kwalifikacjach do konkursów rozgrywanych w Ljubnie. W tym samym miesiącu zajęła także 28. pozycję podczas rywalizacji indywidualnej na mistrzostwach świata juniorów w Râșnovie.

W lutym 2017 po raz pierwszy w karierze wystąpiła w zawodach głównych zaliczanych do klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W konkursie w Pjongczangu zajęła 28. miejsce i tym samym zdobyła pierwsze punkty.

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Eilers na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty N. Eilers na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Kanadyjskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1998
Ludzie urodzeni w Calgary